Ferenc Nagy, (1898-1968), homme politique hongrois, premier ministre puis chef de l'État de la Hongrie ;
 Ferenc Nagy, (1884-?), joueur de football hongrois.